Bruno Le Maire (1969) – politico francese 
 Charles LeMaire (1897-1985) – costumista statunitense
 Jacob Le Maire (1585-1616) – navigatore olandese
 Pierre Le Maire I (1672 – ...) – artigiano francese

Pagine correlate
Maire